Магомед Музаев:
 Музаев, Магомед Алгазорович (род. 1993) — российский футболист.
 Музаев, Магомед Нурдинович (1941—2015) — историк, начальник Архивного управления Правительства Чеченской республики.